Plaats in Indonesië
 Kalipancur (Blado), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kalipancur (Bojong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kalipancur (Ngaliyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java